Tatomirești se poate referi la:
 Tatomirești, Dolj
 Tatomirești, Vaslui

Toponime românești